Реше́тникова — женская форма русской фамилии  и название населённых пунктов.

 Фамилия 
 Решетникова, Валентина Афанасьевна (род. 1936) — советская балерина.
 
 Решетникова, Прасковья Никитична (1932—2014) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Решетникова, Раиса Германовна (род. 1959)  — российский учёный, журналист и общественный деятель, главный редактор Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
 Решетникова, Татьяна Васильевна (род. 1966) — советская и российская бегунья с барьерами, тренер.
 Решетникова, Татьяна Дмитриевна (1943—2021) — советская актриса кино, мастер дубляжа художественных и мультипликационных фильмов. Топоним 
 Решетникова — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.
 Решетникова — деревня в Исетском районе Тюменской области.
 Решетникова — деревня в Тюменском районе Тюменской области.

Примечания